Ansley ist der Name folgender Orte

in England:
 Ansley (Warwickshire)

in den Vereinigten Staaten:
 Ansley (Alabama), im Pike County
 Ansley (Georgia), im Warren County
 Ansley (Louisiana), im Jackson Parish
 Ansley (Mississippi), im Hancock County
 Ansley (Nebraska), im Custer County
 Ansley Acres, im Allen County, Indiana
 Ansley Brook, im Gwinnett County, Georgia
 Ansley Forest, im Cherokee County, Georgia
 Ansley Heights, im Watauga County, North Carolina
 Ansley Mill, im McDuffie County, Georgia
 Ansley Place, im Brewster County, Texas
 Ansley Pointe, im Clayton County, Georgia
 Ansley Terrace, im Hillsborough County, Florida

Ansley ist der Familienname folgender Personen:
 Giselle Ansley (* 1992), britische Hockeyspielerin

Siehe auch:
 Ansley Park